Rivolta antispagnola di Messina (1674-1678)
 Rivolta antiborbonica di Messina (1848)